Kells puede referirse a:

 Kells (banda), un grupo francés de metal
 Kells (Cumbria), Inglaterra
 Kells (Escocia)
 Kells (Kilkenny), Irlanda
 Kells (Condado de Meath), Irlanda
 Kells / Connor, Irlanda del Norte